Рунг () — датская фамилия.

Известные носители:
 Рунг, Марион (род. 1945) — финская поп-певица.
 Рунг, Отто (1874—1945) — датский писатель.
 Рунг, Фредерик (1854—1914) — датский композитор и дирижёр.